Una promesa para todos fue una telenovela argentina emitida en 1977 por (Canal 13), protagonizada por Alberto Martín, Leonor Benedetto y Mirta Busnelli, junto con Elizabeth Killian y Jorge Barreiro.

Guion 

La telenovela fue dirigido por Carlos Escalada y fue escrito por Carlos Lozano Dana, conocido por ser autor y guionista de Pablo y Elena (1963), Me llaman Martina Sola (1972), Dulce Anastasia (1977), Bianca (1979), Agustina (1980), Romina (1980), Eugenia (1981), Luciana (1982) y más.

Elenco 

 Alberto Martín como Ernesto
 Leonor Benedetto como Patricia Cifuentes
 Mirta Busnelli como Jenny
 Elizabeth Killian como Dolores
 Jorge Barreiro como Francisco
 Elsa Daniel como Delia
 Elena Sedova como Silvia
 Nelly Prono como Victoría
 Graciela Pal como Margarita
 Mónica Vehil como Carina
 Gustavo Rey como Raúl
 Iris Alonso como Olga
 Elsa Berenguer como Chantal
 Daniel Lago como Ramiro
 Enrique Estevanez como Octavio
 Iris Láinez como Leonor
 Susana Monetti como Azucena
 Germán Kraus como Germán
 Elda Dessel como Eloísa
 Jorge Villalba como Luis
 Néstor Hugo Rivas como Alfonso
 Mercedes Obligado como Angélica
 Roberto Merlino como Gustavo
 Roberto Paladrini como Claudio

Equipo Técnico 

 Historia original - Carlos Lozano Dana.
 Dirección - Carlos Escalada.
 Producción -  Eduardo Amaro.
 Versión - Jorge Lozano Dana.

Referencias

Enlaces externos 

Telenovelas de Argentina
Telenovelas de 1977
Series de televisión iniciadas en 1977
Telenovelas de Canal 13 (Argentina)
Series de televisión finalizadas en 1977
Series de televisión ambientadas en Luján (Buenos Aires)